Григорий Жуковский:
 Жуковский, Григорий Васильевич (1800—1880) — атаман Оренбургского казачьего войска, Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор.
 Жуковский, Григорий Иванович (1836—1900) — тайный советник, сенатор.
 Жуковский, Григорий Юльевич (1878—1939) — химик-технолог по оптическому стекловарению.